Targovichté ou Târgoviște ou Trgovište peut désigner plusieurs entités géographiques :
 en Bosnie-Herzégovine :
 Trgovište, un village situé dans la municipalité de Novi Grad, République serbe de Bosnie ;
 en Bulgarie :
 Targovichté, ville et chef-lieu de la commune et de la région de même nom ;
 Targovichté, commune située dans le nord-est de la Bulgarie ;
 Targovichté, région située dans le nord-est de la Bulgarie ;
 en Roumanie :
 Târgoviște, ville située dans le centre-sud de la Roumanie ;
 en Serbie :
 Trgovište, localité et une municipalité situées dans le district de Pčinja ;
 Trgovište, localité située dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ; 
 Trgovište, village situé sur le territoire de la ville de Kraljevo, district de Raška ;
 Trgovište, village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar.